Fruhvirtová ist der Familienname folgender Personen:

 Brenda Fruhvirtová (* 2007), tschechische Tennisspielerin
 Linda Fruhvirtová (* 2005), tschechische Tennisspielerin